Monopoly
 Monopoly (canção)
Ou ainda:
 Monopoly Tycoon

Desambiguação